Василий Коптев: Коптев, Василий Иванович (1819—1888) — корреспондент главного управления государственного коннозаводства.
 Коптев, Василий Ильич (1732—178?) — русский художник.